Боровица — река в Вожегодском районе Вологодской области России. Устье реки находится в 199 км по левому берегу реки Кубены. Длина реки составляет 10 км.

Боровица берёт исток в болотах к западу от покинутых деревень Сямженского района Закурья и Манылово и в 13 км к востоку от села Сосновица, центра сельского поселения Митюковское. Течёт на юго-запад по ненаселённой лесной местности, крупных притоков нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000005566
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000556
 Код бассейна — 03.02.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Кубены
Реки Вожегодского района